El término Tumbes puede referirse a:

Divisiones administrativas

en Perú  
 Tumbes, ciudad capital del departamento con el mismo nombre (gentilicio: tumbesino).
 Departamento de Tumbes, departamento del noroeste del país.
 Provincia de Tumbes, una de las 3 provincias del departamento de Tumbes.
 Distrito de Tumbes, distrito de la provincia de Tumbes en el departamento de Tumbes.

en Chile 
 Caleta Tumbes, localidad del centro sur del país en la provincia de Concepción.

Accidentes geográficos

en Perú  
 Bahía de Tumbes, bahía del noroeste del país.
 Río Tumbes, río del departamento de Tumbes.

en Chile 
 Península de Tumbes, península ubicada en la región del Biobío.

Áreas protegidas 
  Reserva nacional de Tumbes, localizada en las provincias de Zarumilla y Tumbes en el departamento de Tumbes.
  Santuario nacional Manglares de Tumbes, área protegida ubicada en la provincia de Zarumilla en el departamento de Tumbes.

Miscelánea 
  Faro Punta Tumbes, faro que se encuentra en la región del Biobío.
  Tumbes (goleta), fue una goleta a vapor de la Marina de Guerra del Perú.